Cipedes kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Cipedes, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Cipedes, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cipedes, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar